Shenandoah – rzeka w Stanach Zjednoczonych w stanie Wirginia Zachodnia, dopływ Potomaku
 Shenandoah – dolina w Stanach Zjednoczonych w zachodniej części stanu Wirginia, miejsce wielu działań zbrojnych w czasie wojny secesyjnej
 Shenandoah – park narodowy w Stanach Zjednoczonych w stanie Wirginia
Miejscowości w USA:
 Shenandoah – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Shenandoah – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii East Baton Rouge
 Shenandoah – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Shenandoah – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Montgomery
 Shenandoah – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Page
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Shenandoah (ang. Shenandoah County) – w stanie Wirginia
Inne znaczenia: 
 Shenandoah – amerykański zespół country
 Shenandoah – amerykański film z 1965 roku